Museo dell'Opera del Duomo – Firenze
 Museo dell'Opera del Duomo – Orvieto
 Museo dell'Opera del Duomo – Pisa
 Museo dell'Opera del Duomo – Perugia
 Museo dell'Opera del Duomo – Prato
 Museo dell'Opera del Duomo – Siena

Pagine correlate 
 Museo della cattedrale
 Museo diocesano (disambigua)